CAD может означать:
 Канадский доллар
 Канадская авиационная дивизия (Canadian air division)
 Система автоматизированного проектирования
 Центральный склад боеприпасов (central ammunition depot)
 
 Наличные против документов (cash against documents, сокр. CAD) — платеж наличными против грузовых документов
  — диагностирование с помощью ЭВМ.
 Ctrl+Alt+Del — комикс Тима Бакли.
 CAD — число 3245 в шестнадцатеричной системе счисления.